O evento individual masculino do badminton nos Jogos Pan-Americanos de 2011 foi disputado no Ginásio de Usos Múltiplos, em Guadalajara com 34 atletas de 16 países.

Medalhistas

Cabeças-de-chave

   (Campeão)
   (Terceira rodada)
   (Quartas de final)  
   (Semifinais)

 (Terceira rodada)
  (Terceira rodada)
  (Quartas de final) 
  (Quartas de final)

Resultados

Finais

Chave superior

Seção 1

Seção 2

Chave inferior

Seção 3

Seção 4

Individual masculino